Lampinen är ett vanligt finskt efternamn.

Kända personer med namnet Lampinen
 Petteri Lampinen, finsk bandyspelare 
 Stefan Lampinen, svensk konsult i datorspelsbranschen

Källor 

Finska efternamn